Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2012 roku rozegrano w dniu 12 marca w Marrakeszu w Maroku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2012 w zapasach
2012 w Maroku
Sport w Marrakeszu
Zapasy w Maroku